Ezio Massa puede referirse a:

 Ezio Massa, director y guionista de cine nacido en Argentina en 1972;
 Ezio José Massa, político y comerciante argentino nacido en 1948